Список Заслуженных тренеров России:
 Список Заслуженных тренеров России по боксу
 Список Заслуженных тренеров России по самбо
 Список Заслуженных тренеров России по вольной борьбе
 Список Заслуженных тренеров России по греко-римской борьбе
 Список Заслуженных тренеров России по дзюдо
 Список Заслуженных тренеров России по кикбоксингу